

Wydarzenia 

 Początek wojny korynckiej między Koryntem i Atenami a Spartą.
 Rzymianie zdobyli po 10 latach oblężenia etruskie miasto Weje.

Zmarli 
 Lizander – wódz spartański, zginął w bitwie pod Haliartos